Міра Косовка ( 3 травня 1959, Джяковіца, СФРЮ) — сербська співачка.

Дискографія
 Grešna ti duša (1986)
 Za šaku ljubavi (1988)
 Rastasmo se mi (1990)
 Vero moja (1991)
 Putuješ (1993)
 Ti mirno spavaj (1995)
 Nikad život da naučim (1996)
 Hajde srećo (2004).

Сербські співачки
Виконавці сербською мовою
Поп-фолк співаки